Allahabad (stad), thans Prayagraj geheten, een stad in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Allahabad (district), thans Prayagraj geheten, een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Allahabad (divisie), thans Prayagraj geheten, een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Universiteit van Allahabad, universiteit in de Indiase stad Prayagraj